

Toponymie
 Bronisze  est un village polonais, situé dans la gmina d'Ożarów Mazowiecki de la Powiat de Varsovie-ouest dans la voïvodie de Mazovie.
 Bronisze  est un village polonais, situé dans la gmina de Gołdap de la Powiat de Gołdap  dans la voïvodie de Varmie-Mazurie